Franciszek Grzesik ps. „Odys” (ur. 1891) – major artylerii Wojska Polskiego, doktor praw, starosta powiatowy w Sarnach (1929–1935) i Wadowicach (1935–1939)
 Franciszek Grzesik (ur. 1898) – plutonowy artylerii Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy